Пьер Этьенн Симон Дюшартр (, 27 октября 1811 — 5 ноября 1894) — французский ботаник.

Биография 
Пьер Этьенн Симон Дюшартр родился 27 октября 1811 года.

В 1854 году Дюшартр был одним из основателей Ботанического общества Франции, в котором он был председателем в 1859, в 1868, в 1874, в 1876, в 1888 и в 1893 годах.

Пьер Этьенн Симон Дюшартр умер в Париже 5 ноября 1894 года.

Научная деятельность 
Пьер Этьенн Симон Дюшартр специализировался на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 1854. Notice sur les travaux de botanique. Ed. L. Martinet. 17 pp.
 1856. Géographie botanique. Ed. Firmin Didot.
 1857. Influence de l'humidité sur la direction des racines. Ed. L. Martinet. 8 pp.
 1858. Recherches sur les rapports des plantes avec la rosée. Ed. L. Martinet. 8 pp.
 1858. Principaux résultats des observations physiologiques et anatomiques faites sur une Colocase de la Chine. Ed. L. Duchartre. 7 pp.
 1858. Recherches expérimentales sur la transpiration des plantes dans les milieux humides. Ed. L. Martinet. 7 pp.
 1859. Quelques observations sur des raisins soufrés et brûlés au soleil. Ed. J.-B. Gros et Donnaud. 4 pp.
 1859. Note sur le ePyrethrum Willemotie, vulgairement nommé pyrèthre du Caucase. Ed. J.-B. Gros et Donnaud. 12 pp.
 1859. Deux notes sur une crucifère à siliques comestibles sur le Vanilla lutescense. Ed. J.-B. Gros et Donnaud. 24 pp.
 1859. Note sur une crucifère à siliques comestibles récemment introduite en France. Ed. J.-B. Gros et Donnaud. 7 pp.
 1860. Deux notes, sur l'Himantophyllum miniatume Hook sur un hybride d'Himantophyllume. Ed. E. Donnaud. 19 pp.
 1860. Rapport sur les arbres fruitiers de M. Chardon jeune, propriétaire à Châtillon Seine. Ed. E. Donnaud. 7 pp.
 1860. L'Eau de la pluie, qui mouille et lave les organes extérieurs des plantes, est-elle absorbée directement? recherches expérimentales sur cette question. Ed. L. Martinet. 8 pp.
 1860. Examen physiologique des cultures forcées de lilas de M. Laurent aîné, par M. Duchartre... — Rapport sur les roses et lilas forcés qui ont été présentés à la Société impériale et centrale d'horticulture. Ed. E. Donnaud. 16 pp.
 1862. Note sur deux orchidées. Ed. L. Martinet. 7 pp.
 1863. Note sur l'eAmaryllis procerae. Ed. E. Donnaud. 14 pp.
 1865. Note sur le chasselas panaché. Ed. E. Donnaud. 15 pp.
 1866. Expériences relatives à l'influence de la lumière sur l'enroulement des tiges. Ed. E. Donnaud. 16 pp.
 1867. Éléments de botanique, comprenant l'anatomie, l'organographie, la physiologie des plantes, les familles naturelles et la géographie botanique. Ed. J.-B. Baillière et fils. 1.088 pp.
 1868. Expériences sur la végétation d'une broméliacée sans racines. Ed. E. Donnaud. 12 pp.
 1868. Rapport sur les progrès de la botanique physiologiste. Ed. Impr. impériale. 409 pp.
 1869. Quelques remarques sur la théorie de l'extinction par vieillesse des variétés de fruits. Ed. E. Donnaud. 9 pp.
 1870. Observations sur le genre Lis Liliume Tourn. à propos du catalogue de la collection de ces plantes, qui a été formée par M. Max Leichtlin, de Carlsruhe. Ed. E. Donnaud. 142 pp.
 1872. Réflexions sur les expériences du général américain Pleasonton relatives à l'influence de la lumière bleue ou violette sur la végétation. Ed. E. Donnaud. 13 pp.
 1873. Quelques observations sur les caractères anatomiques des Zosterae et Cymodoceae, à propos d'une plante trouvée près de Montpellier. Ed. E. Martinet.
 1877. Éléments de botanique, comprenant l'anatomie, l'organographie, la physiologie des plantes, les familles naturelles et la géographie botanique. Ed. J.-B. Baillière et fils.
 1879. Rapport sur une collection de figures de plantes spontanées peintes par Mme Garnier. Ed. E. Donnaud. 4 pp.
 1879. Observations sur des marronniers hâtifs eAesculus hippocastanume L. Ed. E. Donnaud. 16 pp.
 1880. Observations sur les fleurs doubles des bégonias tubéreux. Ed. E. Donnaud. 16 pp.
 1885.  Éléments de botanique, comprenant l'anatomie, l'organographie, la physiologie des plantes, les familles naturelles et la géographie botanique. Ed. J.-B. Baillière et fils. 1.272 pp.

Почести 
Род растений Duchartrea Decne. был назван в его честь.

В его честь были также названы следующие виды растений:

 Caladium duchartrei Hort. ex Engl.
 Aristolochia duchartrei André
 Thottea duchartrei Sivar., A.Babu & Indu Balachandran
 Begonia × duchartrei Bruant ex André
 Vriesea × duchartrei Hort. ex L.Duval
 Lilium duchartrei Franch.
 Solanum duchartrei Heckel.

Примечания

Литература 
 François Pellegrin. «Un siècle de Société de botanique de France» en Bulletin de la Société botanique de France, supl. N° 101: 17—46, 1954.

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Pierre Étienne Simon Duchartre

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Члены Французской академии наук